Stura heißen folgende geographische Objekte:

Gewässer in Italien:
 Stura di Ovada, auch Stura di Masone, Nebenfluss der Orba (zur Bormida) bei Ovada in Ligurien und im Piemont
 Stura di Demonte, linker Nebenfluss des Po bei Cuneo im Piemont
 Stura di Lanzo, linker Nebenfluss des Po bei Turin im Piemont
 Stura del Monferrato, rechter Nebenfluss des Po bei Pontestura im Piemont
 Stura del Mugello, linker Nebenfluss der Sieve bei Barberino di Mugello in der Toskana
 Stura di Ala, südlicher Quellfluss der Stura di Lanzo im Piemont
 Stura di Valgrande, nördlicher Quellfluss der Stura di Lanzo im Piemont
 Stura di Viù, rechter Nebenfluss der Stura di Lanzo bei Germagnano im Piemont
sowie:
 Stura (Patalene), in der Antike einen Ort in der Patalene, dem Mündungsgebiet des Indus
 Stura (Département), ein ehemaliges französisches Département im heute italienischen Piemont

Namensträger
 Beverly Stura-Cura (* 1999), deutsche Drehbuchautorin

StuRa ist die Abkürzung für:
 Studentenrat oder Studierendenrat, die Studierendenvertretung an einigen ostdeutschen Hochschulen

Siehe auch:

STURA